

Persone 
 Giulini – cognome italiano
 Giulini – famiglia nobile milanese
 Carlo Maria Giulini – direttore d'orchestra italiano
 Cesare Giulini della Porta – politico italiano
 Giorgio Giulini – storico italiano

Architettura 
 Palazzo Giulini

Altro 
 Commissione Giulini